Ключ (фільм, 1934) — американський фільм-драма, реж. Майкл Кертіц.
 Ключ (фільм, 1958) — британська воєнна мелодрама, реж. Керол Рід.
 Ключ (фільм, 1959) — японський фільм-драма режисера .
 Ключ (фільм, 1961) — радянський анімаційний фільм, реж. Лев Атаманов.
 Ключ (фільм, 1964) — югославська драма, реж. Ванка Клякович, Крсто Папич, Антун Врдоляк.
 Ключ (фільм, 1971) — чехословацька воєнна драма, реж. Владімир Чех.
 Ключ (фільм, 1980) — радянський телевізійний комедійний фільм, реж. Олексій Корєнєв.
 Ключ (фільм, 1983) — італійський еротичний фільм режисера Тінто Брасса.
 Ключ (фільм, 1987) — іранська драма, реж. Ебрахім Форузеш.
 Ключ (фільм, 1992) — російський телевізійний фільм, реж. Павло Чухрай.
 Ключ (фільм, 2007) — французький фільм-трилер, реж. Гійом Ніклу.
 Ключ (фільм, 2010) — вірменська драма, реж. Рубен Кочар.